La tennista romanesa Simona Halep era la defensora del títol però va renunciar a participar-hi degut a una lesió.

L'australiana Ashleigh Barty i la bielorussa Arina Sabalenka lluitaven per aconseguir el número 1 del rànquing individual.

L'estatunidenca Serena Williams va intentar aconseguir el seu 24è títol individual de Grand Slam i esdevenir la tennista amb més títols individuals de Grand Slam.

Barty va guanyar el seu segon títol individual de Grand Slam i va consolidar el primer lloc del rànquing individual. Va esdevenir la primera tennista australiana en guanyar a Wimbledon des d'Evonne Goolagong l'any 1980. Barty ja havia disputat una final a Wimbledon però en dobles femenins vuit anys abans, i encara sent menor d'edat.

Caps de sèrie 

  Ashleigh Barty (campiona)
  Arina Sabalenka (semifinals)
  Elina Svitòlina (2a ronda)
  Sofia Kenin (2a ronda)
  Bianca Andreescu (1a ronda)
  Serena Williams (1a ronda)
  Iga Świątek (4a ronda)
  Karolína Plísková (final)
  Belinda Bencic (1a ronda)
  Petra Kvitová (1a ronda)
  Garbiñe Muguruza (3a ronda)
  Viktória Azàrenka (2a ronda)
  Elise Mertens (3a ronda)
  Barbora Krejčíková (4a ronda)
  Maria Sakkari (2a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)

  Kiki Bertens (1a ronda)
  Elena Rybakina (4a ronda)
  Karolína Muchová (quarts de final)
  Coco Gauff (4a ronda)
  Ons Jabeur (quarts de final)
  Jessica Pegula (2a ronda)
  Madison Keys (4a ronda)
  Anett Kontaveit (1a ronda)
  Angelique Kerber (semifinals)
  Petra Martić (2a ronda)
  Johanna Konta (retirada per contacte amb positiu de COVID-19)
  Alison Riske (1a ronda)
  Veronika Kudermetova (1a ronda)
  Paula Badosa (4a ronda)
  Daria Kasatkina (2a ronda)
  Ekaterina Alexandrova (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 

2021
Competicions tennístiques del 2021